Kilosa se poate referi la:

Localități
 Kilosa, așezare în Tanzania
 Kilosa, oraș în Tanzania
 Kilosa, așezare în Tanzania
 Kilosa, așezare în Tanzania